Чемпіонат Австрії 1948/49 () — 38-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном втретє стала Аустрія.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1948/49 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1948/49 на rsssf 

1949
Австрія
Австрія